Poltaranin (), weibliche Form Poltaranina (), ist der Name folgender Personen:

 Alexei Poltaranin  (* 1987), kasachischer Skilangläufer
 Olga Poltaranina (* 1987), kasachische Biathletin